|-
| 179201 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179202 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179203 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179204 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179205 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179206 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179207 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179208 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179209 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179210 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179211 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179212 - || || 13 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179213 - || || 14 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179214 - || || 14 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179215 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179216 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179217 - || || 14 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179218 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179219 - || || 14 d'octubre de 2001 || Eskridge || Eskridge
|-
| 179220 - || || 13 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179221 - || || 14 d'octubre de 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 179222 - || || 13 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179223 - || || 15 d'octubre de 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 179224 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179225 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179226 - || || 22 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 179227 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179228 - || || 24 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 179229 - || || 16 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179230 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179231 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179232 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179233 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179234 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179235 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179236 - || || 17 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179237 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179238 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179239 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179240 - || || 18 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179241 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179242 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179243 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179244 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179245 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179246 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179247 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179248 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179249 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179250 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179251 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179252 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179253 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179254 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179255 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179256 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179257 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179258 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179259 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179260 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179261 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179262 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179263 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179264 - || || 23 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179265 - || || 20 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179266 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179267 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179268 - || || 17 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179269 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179270 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179271 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179272 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179273 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179274 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179275 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179276 - || || 25 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179277 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179278 - || || 24 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179279 - || || 26 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179280 - || || 16 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179281 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179282 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179283 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179284 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179285 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179286 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179287 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179288 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179289 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179290 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179291 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179292 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179293 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179294 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179295 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179296 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179297 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179298 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179299 - || || 9 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179300 - || || 10 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
|}

9